Сінклер () — прізвище шотландського походження а також, ім'я та топонім.
 Клан Сінклер — () — один з шотландських кланів гірської Шотландії.

 Боб Сінклер (, уроджений Крістоф ле Френ, ; 1969) — французький продюсер, діджей, реміксер.
 Володимир Сінклер (1879—1946) — український військовий діяч, генерал-поручник Армії УНР.
 Джил Сінклер — стратегічний радник високого рівня, представник Канади в Групі радників з реформування оборонної сфери України; кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Ептон Білл Сінклер (; 1878—1968) — американський письменник.
 Клайв Сінклер (, 1940—2021) — британський підприємець і колишній власник компанії, яка 1982 року випустила мікрокомп'ютер ZX Spectrum.
 Крістін Сінклер (; 1983) — канадська футболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Скотт Сінклер (; 1989) — англійський футболіст, нападник.
 Тревор Сінклер (; 1973) — англійський футболіст, крайній півзахисник.
 Френк Сінклер (; 1971) — ямайський футболіст, що грав на позиції захисника.

 Сінклер Льюїс (; 1885—1951) — американський письменник, перший американський письменник-лауреат Нобелівської премії з літератури (1930).

 Сінклер () — містечко у штаті Вайомінг, США.

Див. також 
 Sinclair ZX Spectrum

Примітки 

Шотландські прізвища